

Musica 
 Piatti orchestrali – coppia di piatti suonati da un percussionista in un'orchestra sinfonica o in una banda musicale

Persone 
Antonio Piatti (1875-1962) – pittore e scultore italiano
Carlo Alfredo Piatti (1822-1901) – violoncellista e compositore italiano
Celestino Piatti (1922-2007) – illustratore, pittore e designer svizzero
Flaminio Piatti (1552-1613) – cardinale italiano
Gianni Piatti (1944) – politico italiano
Giovanni Piatti (1910-1943) – militare italiano
Giovanni Antonio Piatti (1447/1448-1480)  – scultore italiano
Giovanni Battista Piatti (1813-1867) – ingegnere italiano
Giovanni Caccia Piatti (1751-1833) – cardinale italiano
Ignacio Piatti (1985) – calciatore argentino
Pablo Piatti (1989) – calciatore argentino con passaporto italiano
Piattino Piatti (1441/1442–dopo il 1508) – militare e poeta italiano
Prospero Piatti (1840-1902) – pittore italiano
Riccardo Piatti (1958) – allenatore di tennis italiano
Roberto Piatti (1961) – imprenditore e ingegnere italiano
Santo Piatti, o anche Sante Piatti o Piati (1687-1747) – pittore italiano
Ugo Piatti (1888-1953) – pittore e musicista italiano

Pagine correlate 
 Piatto